Moulay Ismaïl (1645-1727), sultan alaouite qui a établi sa capitale à Meknès, fils de Moulay Chérif.
 Moulay Ismaïl (né en 1981), prince alaouite, petit-fils du roi du Maroc Mohammed V, fils de Moulay Abdallah, neveu de Hassan II et cousin de Mohammed VI.

Voir aussi 
Situés à Meknès, au Maroc :
 l'université Moulay-Ismaïl ;
 le mausolée de Moulay Ismaïl (sultan alaouite).

Homonymie de personnes